MGH est le sigle pour :
Monumenta Germaniae Historica
Le Massachusetts General Hospital de Boston